Bone ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Südsulawesi. Die Hauptstadt ist Watampone. Historisch befand sich auf dem Gebiet das Reich von Bone.

Geographie 

Bone hat eine Fläche von 4.559 km². Der Regierungsbezirk liegt östlich von Makassar, am Westufer des Golfs von Bone. Nördlich befindet sich der Regierungsbezirk Sengkang, westlich der Regierungsbezirk Maros und südlich der Regierungsbezirk Sinjai.

88.449 ha des Regierungsbezirks bestehen aus Reisfeldern, auf 120.148 ha wird Gemüse angebaut, 11.148 ha werden für die Fischerei genutzt, 43.073 ha bestehen aus Plantagen und 145.073 ha sind mit Wald bedeckt. Grünland und andere Nutzungsformen bilden 10.503,48 ha.

Der Regierungsbezirk teilt sich in 27 Distrikte (Kecamatan) auf.

Bevölkerung 

Bone hat laut der Volkszählung von 2010 717.268 Einwohner, davon sind 341.335 Männern und 375.933 Frauen. Die Bevölkerung besteht hauptsächlich aus Bugis.

Kommunikation 
Die Telefonvorwahl für Bone lautet innerhalb Indonesiens 0481.

Weblinks 

Kabupaten in Sulawesi Selatan
Geographie (Sulawesi)